Teinisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Teinisaari (ö, lat 62,89, long 25,95), Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, 
 Teinisaari (ö, lat 63,11, long 25,52), Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar